Casimiro de Abreu — poeta brasileiro
 Casimiro de Abreu (Rio de Janeiro) — município
 Casimiro de Abreu Esporte Clube

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos